Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1998 го́да () — был 7-м сезоном чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига

1-й этап 
Турнирная таблица

Результаты матчей

2-й этап 
1/4 финала

|}

1/2 финала

|}

Финал

|}

Латгале 
Турнирная таблица

Результаты матчей

Видземе 

Турнирная таблица

Результаты матчей

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный турнир 
Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1998
 Первая лига Латвии по футболу 1998
 Кубок Латвии по футболу 1998

Примечания 

1998
Футбол в Латвии в 1998 году